Glojnarić ist der Familienname folgender Personen:

 Sara Glojnarić (* 1991), kroatische Komponistin
 Silvije Glojnarić (* 1936), jugoslawischer bzw. kroatischer Jazzmusiker